«Умирать не страшно» — советский художественный фильм киностудии им. М. Горького.

Сюжет 
СССР, 1935 год. В стране медленно, но верно набирает обороты маховик массовых репрессий. Ксению вызывают повесткой к следователю НКВД. Она думает, что её, как дочь бывшего помещика, ждёт арест. До этого был репрессирован её муж. Однако на этот раз обошлось — следователь проникается судьбой Ксении и отпускает её.

Жизнь Ксении, её двух дочерей и отца после этого идет своим чередом. Но однажды её отца арестовывают, а ей самой предлагают стать осведомительницей…

В главных ролях 
 Ольга Кабо — Ксения
 Михаил Глузский — Николай Михайлович, отец Ксении
 Екатерина и Евгения Кулиджановы — дочери Ксении
 Юрий Беляев — следователь Федоренко
 Георгий Тараторкин — коллега Ксении, музыкант
 Людмила Чурсина — Ирина
 Сергей Никоненко — нищий бродяга Иван Карась

Съёмочная группа 
 Лев Кулиджанов — режиссёр
 Григорий Рималис — продюсер
 Наталья Фокина — сценарист
 Сергей Онуфриев — оператор
 Владимир Корчагин — композитор
 Александр Попов — художник

Премьера 
Премьера фильма состоялась в октябре 1991 года.

Ссылки 
 УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО
 Ко Дню памяти жертв политических репрессий Государственный музей истории ГУЛАГа и Москино покажут в кинотеатре Звезда фильм «Умирать не страшно».
 Умирать не страшно

Фильмы СССР 1991 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы-драмы СССР
Фильмы Льва Кулиджанова
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях